Jan Karlsson – ciclista svedese
Jan Karlsson – calciatore svedese
Jan Karlsson – lottatore svedese
Jan Karlsson – nuotatore svedese